Шарыгино — название населённых пунктов в России:

 Шарыгино — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Шарыгино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Шарыгино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

См. также 
 Большое Шарыгино — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Малое Шарыгино — деревня в Кикнурском районе Кировской области.